Юлдаш Агзамов (; 1909 — 1985) — узбекский, советский актёр, кинорежиссёр, театральный режиссёр. Народный артист СССР (1979).

Биография 
Юлдаш Агзамов родился 10 мая 1909 года в Ташкенте (ныне — в Узбекистане).

С 1926 по 1930 год — актёр на киностудиях «Совкино» и «Востоккино».

В 1930 году окончил актёрский факультет Государственного техникума кинематографии (ныне Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова) (мастерская С. Комарова и Ф. Никитина. 

С 1930 года — актёр и режиссёр киностудии треста «Узбекгоскино» (позже — киностудия «Узбекфильм») (Ташкент). Автор-режиссёр ряда агитационных фильмов, выпустил выше ста хроникальных фильмов и документальных киноочерков.

В конце 1930-х годов — режиссёр Ташкентского ТЮЗа (ныне Молодёжный театр Узбекистана), художественный руководитель Республиканского театра кукол (оба — Ташкент). В ТЮЗе поставил спектакли «Белеет парус одинокий» по В. Катаеву, «Наше оружие» А. Крона, «В стороне».

С 1939 года — режиссёр-постановщик киностудии «Узбекфильм».

Член Союза кинематографистов Узбекской ССР.

Член КПСС с 1946 года.

Скончался 16 июня 1985 года в Ташкенте. Похоронен на Чигатайском кладбище.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1965)
 Народный артист Узбекской ССР (1970)
 Народный артист СССР (1979)
 Государственная премия Узбекской ССР имени Хамзы (1970) — за постановку фильма «Минувшие дни»
 Орден Октябрьской Революции
 Орден «Знак Почёта» (1959)
 Медаль «За трудовое отличие» (1951)
 Медали
 Почётные грамоты Президиума Верховного Совета Узбекской ССР.

Фильмография

Актёрские работы 
 1927 — Аня
 1930 — Земля жаждет — Курбан-Гелды
 1930 — Последний бек
 1931 — Подъём
 1966 — Колокол Саята — Хаким-домла
 1968 — Парень и девушка
 1969 — Минувшие дни — эпизод
 1971 — Горячие тропы — эпизод

Режиссёр 

 1935 — Клыч
 1941 — Узбекский киноконцерт
 1945 — Тахир и Зухра (совм. с Н. Ганиевым)
 1956 — Во имя счастья (совм. с В. Алениным)
 1958 — Рыбаки Арала
 1958 — Очарован тобой
 1959 — Фуркат
 1961 — Отвергнутая невеста
 1963 — Дорога за горизонт
 1963 — Пятеро из Ферганы
 1965 — Листок из блокнота
 1966 — Колокол Саята
 1969 — Минувшие дни
 1971 — Горячие тропы
 1973 — Побег из тьмы
 1976 — Ради других
 1979 — Отцовский наказ
 1981 — Большая короткая жизнь
 1983 — Пароль — «Отель Регина» (совм. с З. Ройзманом)

Второй режиссёр фильмов 
 1942 — Пауки
 1945 — Пропавший без вести

Режиссёр агитационных фильмов 
 «Как надо собирать хлопок»
 «Пионеры — за хлопок»
 «Колхозный той»
 «Биография Узбекской ССР»
 «Комсомольский край»
 «Живая вода»

Примечания

Ссылки 
 Юлдаш Агзамов в мемориале памяти «Чигатай»

Выпускники актёрского факультета ВГИКа
Персоналии:Узбекфильм
Совкино
Персоналии:Востоккино
Заслуженные деятели искусств Узбекской ССР
Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов Узбекистана
Похороненные на Чигатайском кладбище
Киноактёры Узбекистана